Pees steht für:
 Pees (Asbach), einem Ortsteil der Ortsgemeinde Asbach im Landkreis Neuwied im nördlichen Rheinland-Pfalz

Pees ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Pees (* 1970), deutscher Theaterkritiker und Dramaturg
 Werner Pees (* 1956), deutscher Domkapellmeister am Kaiserdom zu Bamberg